3. ŽNL Međimurska (također i 3. međimurska liga) u sezoni 2016./17. predstavlja 3. rang županijske lige u Međimurskoj županiji, te ligu sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.  
Sudjelovalo je 13 klubova, a prvak je bila momčad Drava iz Kuršanca.

Ljestvica 

Dinamo Žiškovec odustao od natjecanja nakon zimske pauze.

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom (1. – 13. kolo) dijelu lige  
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (14. – 26. kolo) 
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica

Najbolji strijelci 
Strijelci 10 i više pogodatka:

Poveznice 
 mns.hr, Međimurski nogometni savez
 emedjimurje.rtl.hr, III. međimurska liga 
 3. ŽNL Međimurska
 2. ŽNL Međimurska 2016./17.
 Treća županijska nogometna liga

Izvori 
 
 mns.hr, Gool - službeno glasilo Međimurskog nogometnog saveza,  pristupljeno 26. lipnja 2017. 
 mns.hr, Gool - službeno glasilo Međimurskog nogometnog saveza, 2016. godina,  preuzeto 26. lipnja 2017. 
 emedjimurje.rtl.hr, III. međimurska liga, ljestvica i rezultati 26. kola , pristupljeno 26. lipnja 2017.
 emedjimurje.rtl.hr, III. međimurska liga, rezultati , pristupljeno 26. lipnja 2017. 
 mns.hr,  Gool - službeno glasilo Međimurskog nogometnog saveza, br. 1487, izdano 21. lipnja 2017., preuzeto 26. lipnja 2017. 
 mns.hr, Klubovi 3. međimurske lige (2016./17.), pristupljeno 26. lipnja 2017.
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 7. rang - 3. ŽNL
 

 2016-17
Međimurska-3